Die All England 1949 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. März 1949 in London statt. Sie waren die 39. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum dritten Mal die Harringay Arena. Es nahm eine Rekordteilnehmerzahl von 176 Startern aus 9 Ländern (England, Schottland, Irland, Malaya, USA, Schweden, Dänemark, Indien, Südafrika) an der Meisterschaft teil.

Austragungsort 
 Harringay Arena, North London Stadium

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Sektion 1

Sektion 2

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19490307.1.8.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19490305-1.1.12.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19490304-1.2.111.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19490303-1.2.8.aspx

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1949
1949
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey